Gmina Prairie (hrabstwo Davis)
 Gmina Prairie (hrabstwo Delaware)